Die Parlamentswahlen in Gambia 1997 fanden in der westafrikanischen präsidialen Republik Gambia am 2. Januar 1997 statt. Diese Wahlen für die gambische Nationalversammlung waren die ersten Wahlen der Zweiten Republik Gambias.

Die die regierende Partei Alliance for Patriotic Reorientation and Construction (APRC), des Staatspräsidenten Yahya Jammeh, konnte die deutliche Mehrheit der Sitze im Parlament erlangen.

Wahlverfahren und -kreise 

Für die gambische Nationalversammlung, die in der National Assembly in der Hauptstadt Banjul tagt, wurden damals 45 Mitglieder gewählt. Vier weitere Sitze in der Nationalversammlung wurden vom Staatspräsidenten ernannt, so dass die Nationalversammlung für die Legislaturperiode 1997–2002 49 Mitglieder des Einkammersystems hatte.

Die gewählten Mitglieder wurden in den 45 Wahlkreisen des Landes in einer Direktwahl mit einem Mehrheitswahlsystem (einfache Mehrheit) ermittelt. Für die Einteilung der Wahlkreise war die Independent Electoral Commission (IEC) verantwortlich, diese orientiert sich an den Distrikten in der Verwaltungsgliederung Gambias. Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte sind in ihrer Einteilung angepasst, so ist die Hauptstadt Banjul in drei Wahlkreisen und die Gemeinde Kanifing, mit der größten Stadt des Landes Serekunda, in drei Wahlkreise unterteilt war.

Eine Wahlpflicht bestand nicht.

Die Stimmabgabe selber erfolgte über Glasmurmeln, die in eine bis auf dem Einwurf verschlossene Trommel als Wahlurne geworfen wurden. Diese Wahlurnen sind je nach Kandidat unterschiedlich farblich gestaltet gewesen. Durch dieses Verfahren war erfahrungsgemäß der Anteil der ungültigen Stimmen sehr gering.

Die Wahlen zur Nationalversammlung mussten spätestens drei Monate nach der Wahl des Präsidenten erfolgen.

Ausgangslage 
Nach einer Schätzung zufolge hatte Gambia 1997 eine Bevölkerung von 1.235.767 Einwohnern.

Nach dem Militärputsch 1994 von Yahya Jammeh wurde das Parlament aufgelöst und die Verfassung von 1970 außer Kraft gesetzt. Gleichzeitig wurde ein Verbot von politischen Versammlungen ausgesprochen. Bis 1996 wurde eine neue Verfassung Gambias ausgearbeitet, die nach einem Verfassungsreferendum im August 1996 in Kraft trat.

Im Anschluss daran wurden Präsidentschaftswahlen im September 1996 durchgeführt. Hier konnte sich Yahya Jammeh (APRC) mit 55,8 Prozent gegen seine Gegenkandidaten Ousainou Darboe (UDP), Hamat Bah (NRP) und Sidia Jatta (PDOIS) durchsetzten.

Die letzten Parlamentswahlen vor dem Putsch wurden 1992 durchgeführt.

Wahlvorbereitung 

In den 45 Wahlkreisen traten 107 Kandidaten an und wollten die Mehrheit der Wähler erhalten. Darunter trat die APRC in allen Wahlkreisen mit 45 Kandidaten an. Herausgefordert wurde sie von 34 Kandidaten der UDP, die NRP schickte fünf Kandidaten ins Rennen und die PDOIS 17 Kandidaten. Zusätzlich gab es sechs Kandidaten, die keiner Partei angehörten. In fünf Wahlkreisen hatten die Kandidaten der APRC keinen Gegenkandidaten, sie gewannen den Wahlkreis widerstandslos.

Der ‚offizielle‘ Wahlkampf dauerte vom 10. bis zum 31. Dezember 1996 und wird als ruhig beschrieben.

Wahltag 
Der Wahltag fand an einem Donnerstag statt.

Wahlausgang 

Das Wahlergebnis wurde in den Medien veröffentlicht, die Datengrundlage der folgenden Tabellen stammt von der IEC.

Von den zuvor 444.061 registrierten Wählern wurden 307.856 gültige Stimmen abgegeben, damit lag die Wahlbeteiligung bei 69,32 Prozent. In fünf Wahlkreisen hatten die Kandidaten der APRC keinen Gegenkandidaten, so dass sie widerstandslos den Wahlkreis für sich gewinnen konnten. Wenn diese Wahlkreise unberücksichtigt bleiben, in denen kein Gegenkandidaten aufgestellt wurden, dann gab es 420.507 registrierte Wähler und die Wahlbeteiligung lag bei 3,2 Prozent.

Jammeh konnte, nachdem er zuvor die Präsidentschaftswahlen gewonnen hatte, auch die Parlamentswahlen für seine Partei APRC gewinnen. Mit 33 gewonnenen Wahlkreisen zog die APRC mit 33 Sitze ins Parlament ein, weitere vier Mitglieder wurden von Präsidenten ernannt, so dass 42 der 49 Sitze zu seinem Flügel gehörten. Sieben Sitze erlangte die UDP, zwei Sitze die NRP und die PDOIS konnte einen Wahlkreis für sich gewinnen. Die unabhängige Kandidaten Lamin Wollom S. Jallow und Hassan Jallow konnte sich gegen ihre Gegenkandidaten behaupten.

Das Ergebnis der Wahl von 1997 ist nur schlecht mit den Parlamentswahlen 1992 zu vergleichen, die beiden großen Parteien APRC (52,1 %) und UDP (34,0 %) wurden erst zu dieser Wahl gegründet. Die Beteiligung bei dieser Wahl wurde der damaligen regierenden Partei und einigen anderen Parteien untersagt (in Klammern die Stimmanteile von 1992). Darunter die People’s Progressive Party (PPP) (54,2 %), die Partei des ehemaligen Staatspräsidenten Dawda Jawara, die Gambian People’s Party (GPP) (6,9 %) und die People’s Democratic Party (PDP) (4,6 %). Lediglich die NCP (24,3 %) und PDOIS (4,6 %) waren 1997 zugelassen.

Wahlergebnis nach Partei 
Erläuterung:
 Verwaltungseinheit () =
 Banjul = City of Banjul, Kanifing = Kanifing Municipal, Brikama = Western Division, Mansa Konko = Lower River Division, Kerewan = North Bank Division, Janjanbureh = Central River Division, Basse = Upper River Division

Wahlergebnis nach Wahlkreis

Gewählte Abgeordnete 
Von den 49 Mitgliedern des Parlaments war eine Frau (Quote: ), diese stammt aus dem Kreis der ernannten Mitgliedern. Außer Menata Njie waren alle 106 weiteren aufgestellten Kandidaten Männer. Darunter sind (Anzahl in Klammern) Lehrer (14), Landwirtschaftler (10), Sozialarbeiter (4), Techniker (3), Geschäftsleute (3) und Bauunternehmer (2), bei 13 Mitgliedern ist vorherige Tätigkeit nicht belegt. Drei Mitglieder sind zum Zeitpunkt der Wahl unter oder gleich 30 Jahre alt, die Gruppen 30–40 Jahre und der 40–50 Jahre alten Personen sind jeweils mit 18 Mitgliedern besetzt, sieben Mitglieder sind in der Gruppe 50–60 Jahre und zwei Mitglieder des Parlaments sind über 70 Jahre alt (bei einem Mitglied ist das Alter nicht belegt).

Nachwahlen 
Es ist nicht belegt, ob Nachwahlen stattgefunden haben.

Einzelnachweise 

1997
Gambia Parlament